Jusepin, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Jusepín : l'une des onze divisions territoriales dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 Jusepín : capitale de la paroisse civile de Jusepín de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 Río Jusepín : un cours d'eau de l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme